Озеркинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Озеркинское сельское поселение — в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Озеркинское сельское поселение — в Горномарийском районе Республики Марий Эл.